Свидетел на обвинението може да се отнася за:

 Свидетел на обвинението (разказ), разказ от Агата Кристи от 1925 година
 Свидетел на обвинението (пиеса), пиеса от 1953 година по разказа на Агата Кристи
 Свидетел на обвинението (филм, 1957), американски съдебен филм от 1957 година на режисьора Били Уайлдър
 Свидетел на обвинението (филм, 1982), американско-английски телевизионен филм от 1982 година